William Davies peut désigner :
 William Davies (1814-1891), paléontologue gallois ;
 William Henry Davies (1871-1940), poète et écrivain gallois ;
 Robert William Davies (1925-), historien anglais ;
 William Davies (1928-), joueur de rugby à XV anglais ;
  (1917-1990), spéléologue américain ;
 William Davies, militaire américain ;
 William Rupert Davies, sénateur canadien ;
 , scénariste et producteur de films britannique.